Jestem Bogiem – minialbum polskiej grupy muzycznej Paktofonika
 „Jestem Bogiem” – piosenka Paktofoniki
 Jestem Bogiem – ang. Limitless – amerykański thriller w reżyserii Neila Burgera z 2011 roku

Zobacz też 
 Jesteś Bogiem – polski film fabularny z 2012 roku (o Paktofonice)